Цене Превц ()  — словенський стрибун з трампліна. Учасник Чемпіонату світу 2021. Молодший брат Петера Превца і старший брат Домена Превца.

Олімпійські ігри

Результати в Кубку світу 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Підсумкові місця в Кубку світу за роками

Окремі змагання (59)

Примітки 

Словенські стрибуни з трампліна
Словенські учасники зимових Олімпійських ігор 2022
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2022
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Словенські срібні олімпійські медалісти